In de Duitse politiek: Freie Wähler
 In de chemie een alternatief voor molaire massa (Engels: Formula Weight)
 Fw verwijst als afkorting naar Faillissement (België) of Faillissement (Nederland)
 FW, Zwitserse smalspoorlijn in de kamton Thurgau